Název Studenský potok má více vodních toků:

 Studenský potok (přítok Divoké Orlice) – levostranný přítok Divoké Orlice v okrese Ústí nad Orlicí
 Studenský potok (přítok Hamerského potoka) – levostranný přítok Hamerského potoka v okresech Jihlava a Jindřichův Hradec
 Studenský potok (přítok Štiavnice) – levostranný přítok Štiavnice na Slovensku v okrese Banská Štiavnica